Вілле́-Шате́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 170 км на північ від Парижа, 45 км на південний захід від Лілля, 17 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вілле-Шатель на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-Шатель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілле-Шатель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале